Бурдуко́во — деревня в составе Мошкинского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области.

Располагается в полутора километрах от правого берега реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 31 чел.

История 
В прошлом деревня Варнавинского уезда Костромской губернии.

Население

Люди, связанные с деревней 
 Муравьёв Михаил Артемьевич — уроженец деревни 1880 года, после Февральской революции 1917 года был председателем Центрального исполкома по формированию революционной армии из добровольцев тыла для продолжения войны с Германией, а после Октябрьской революции стал левым эсером, был начальником обороны Петрограда, командующим крупными воинскими формированиями, с 13 июня 1918 главнокомандующий войсками Восточного фронта, 10 июля 1918 года поднял мятеж в Симбирске.

Источники 

Населённые пункты Ветлужского района